El nombre Weta se puede referir a varias cosas diferentes:

 a un weta, un gran insecto nocturno ortóptero originario de Nueva Zelanda;
 a Weta (1995 - 2001), una banda de rock de Nueva Zelanda;
 a WETA-TV, una emisora de televisión local de Whashington, D. C.;
 a WETA-FM, una emisora de radio de Whashington, D. C.; o
 a Weta Limited, un holding de empresas cinematográficas neozelandés, que incluye:
 Weta Collectibles, compañía dedicada a fabricar y comercializar merchandising de las películas del holding;
 Weta Digital, compañía dedicada a los efectos visuales digitales;
 Weta Productions, compañía productora cinematográfica;
 Weta Publishing, empresa editorial del holding;
 Weta Tenzan Chain Maille, compañía dedicada a la fabricación de cotas de malla de plástico para atrezzo; y
 Weta Workshop, compañía dedicada a los efectos visuales físicos, con maquetas.